Chambon (automerk) uit Frankrijk
Chambon (Brussel), stadswijk aan de Wolvengracht
Alban Chambon (1847-1928), Frans-Belgisch architect
Alfred Chambon (1884-1973), zoon van Alban, ook bekend van de voormalige hoofdzetel van de ASLK 
Laurent Chambon (1972), Frans socioloog en politicoloog )
Mademoiselle Chambon, Franse verfilming (2009) van de gelijknamige roman (1996)

Chambon (Charente-Maritime)
Chambon (Cher)
Chambon (Gard)
Chambon (Indre-et-Loire)
Chambon-la-Forêt,  Loiret 
Chambon-le-Château,  Lozère
Chambon-Sainte-Croix,  Creuse 
Chambon-sur-Cisse,  Loir-et-Cher
Chambon-sur-Dolore,  Puy-de-Dôme
Chambon-sur-Lac,  Puy-de-Dôme
Chambon-sur-Voueize,  Creuse